Almvik (Småland), een plaats in de gemeente Västervik
 Almvik (Södermanland), een plaats in de gemeente Södertälje
 Almvik (Malmö), een wijk in de Zweedse stad Malmö